Mohnish Bahl (Bombay, 14 augustus 1961) is een Indiaas acteur die voornamelijk in Hindi films speelt.

Biografie
Bahl maakte in 1983 zijn debuut met de film Bekaraar. Zijn enige succesvolle film als hoofdrolspeler was de B-film Purana Mandir. Na een moeizame start gaf de film Maine Pyar Kiya (1989), waarin hij een schurkenrol had, zijn carrière een positieve draai. Hij is naast films ook te zien in televisieseries.
Bahl is de zoon van actrice Nutan.

Filmography

Films

Televisie

Externe link 
 

Indiaas acteur